Escape from Alcatraz, titre original du film L’Évadé d’Alcatraz réalisé par Don Siegel, sorti en 1979.
 Escape from Alcatraz, triathlon qui se tient à San Francisco en Californie.

Alcatraz